Телесфор () — имя, означающее в переводе с греческого «приносящий пользу».

 Телесфор — древнегреческий бог выздоровления.
 Телесфор — полководец диадоха Антигона I Одноглазого.
 Телесфор (? — 136) — епископ Рима (папа римский) (125—136).